Burg Waidhofen steht für:

 Burgstall Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Schloss Waidhofen, Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich, siehe Rothschildschloss